Le Pandanet Go European Team Championship (championnat européen de go par équipes) a été créé en 2010 et est sponsorisée par Pandanet.
Il permet à chaque nation européenne (inscrite à la Fédération européenne de go) de présenter une équipe d'au moins quatre personnes.

La nation la plus titrée est la Russie et le champion en titre en 2022 est l'Ukraine.

Description

Organisation 
Les équipes sont composées de 4 joueurs qui sont classés par ordre de niveau.

Les pays sont placés dans 4 poules (3 jusqu'à l'édition 2015/2016) selon le niveau du pays et les performances de l'année précédente.
Toutes les équipes se rencontrent lors de la phase de poule.
Les deux premiers des poules inférieures se retrouvent dans la poule supérieure correspondante, les deux derniers des deux premières poules descendant dans la poule inférieure correspondante.
Un play-off est organisé entre le relégable le mieux classé de la poule supérieure et le deuxième de la poule inférieure pour la dernière place dans la poule supérieure.

Les quatre premiers de la première poule participe à la phase finale qui a lieu lors du Championnat Européen de Go.

Faits marquants

Constitution initiale des ligues 
Les ligues ont été constituées par le niveau de chaque pays, ce qui a donné la constitution suivante :

Ligue A 
  Allemagne
  Finlande
  France
  Hongrie
  Pays-Bas
  Roumanie
  Russie
  Serbie
  République tchèque
  Ukraine

Ligue B 
  Autriche
  Belgique
  Croatie
  Danemark
  Espagne
  Israël
  Pologne
  Slovénie
  Suède
  Royaume-Uni

Ligue C 
  Bosnie-Herzégovine
  Bulgarie
  Chypre
  Irlande
  Italie
  Luxembourg
  Portugal
  Slovaquie
  Suisse
  Turquie

Édition 2010 - 2011 
(Il n'y a eu qu'une ronde entre chaque pays)

Ligue A

Ligue B

Ligue C

Édition 2011 - 2012

Ligue A

Ligue B

Ligue C

Palmarès 
Les informations officielles sont données par le site de la Fédération européenne de go.

Finales

Ligue A 

Play-off pour la qualification pour la ligue A

Ligue B 

Play-off pour la qualification pour la ligue B

Ligue C 

Play-off pour la qualification pour la ligue C

Ligue D 

À partir de la saison 2017 (donc démarrée fin 2016), une ligue D est créée. Elle commence avec 7 équipes. Les cinq dernières de la ligue C de 2016 : Irlande, Portugal, Grèce, Chypre, Kazakhstan, ainsi que deux nouvelles équipes : la Géorgie et le Biélorussie.

Notes et références

Notes

Références 

Compétition de go en Europe
Go
Go championnat Europe